Lanesborough steht für:

 Lanesborough (Irland), Ort in Irland
 Lanesborough (Massachusetts), Ort im Berkshire County, Massachusetts, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Lanesboro
 Baron Clifford of Lanesborough
 The Lanesborough, Hotel in London, siehe auch The Leading Hotels of the World